And Then There Were None, titre britannique du roman policier Dix Petits Nègres d'Agatha Christie publié en 1939, qui a connu plusieurs adaptations :
 And Then There Were None, titre original de la pièce de théâtre Dix Petits Nègres d'Agatha Christie de 1943 ;
 And Then There Were None, titre original du film américain Dix Petits Indiens de René Clair sorti en 1945 ;
 And Then There Were None, titre original du film Dix Petits Nègres (film, 1987) de Stanislav Govoroukhine sorti en 1987;
 Agatha Christie: And Then There Were None, titre original du jeu vidéo Agatha Christie : Devinez qui ? Adapté de Dix Petits Nègres sorti en 2005 ;
 And Then There Were None, titre original de la mini-série britannique Agatha Christie : Dix Petits Nègres diffusée en 2015.
 And Then There Were None, groupe musical américain.